Кваутла има више значења:

 Кваутла (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Кваутла (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Кваутла (Кваутла, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Кваутла (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Кваутла (Кваутла, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кваутла (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику